Příjmení Carranza nosí více významných osobností:

 Bartolomé de Carranza (1503–1576) – španělský římskokatolický duchovní
 José Luis Carranza (* 1964) – peruánský fotbalový záložník
 Venustiano Carranza (1859–1920) – jeden z hlavních vůdců mexické revoluce